Туни́ка () — одежда в форме мешка с отверстиями для головы и рук, обычно покрывавшая все тело от плеч до бёдер. Туника, изготовленная без талии, получила распространение в Древнем Риме. У мужчин обычно носилась под тогой, женщины на тунику с рукавами надевали безрукавную тунику.

Описание 

Tunica interior — вторая, короткая (выше колен) туника, которую носили молодые римлянки.

Tunica tecta — узкая и длинная одежда, надеваемая римлянками в день совершеннолетия и в день свадьбы.

Рубахоподобная туника служила древнему римлянину повседневной домашней одеждой. Она уже не была простым куском ткани, в который драпировали тело. Сшитая из двух полотнищ, туника закрывала оба плеча, а надевалась через голову и сначала имела лишь боковые проймы для рук. Потом у неё появились короткие по локоть рукава, которые не вшивались, а образовывались складками ткани; их долго считали признаком щегольства и изнеженности.

Воротника у туники не было — вся античная одежда была лишена воротников. Длинную до колен тунику подпоясывали. Это изделие наделялось древними римлянами иерархическими символами. Каждый должен был знать своё место, и туника тоже не могла оставлять никаких сомнений на этот счёт. Сенатор облачался в тунику с широкой пурпурной полосой (clavi). Называлась такая туника tunica laticlavia. Всадники и трибуны из плебеев могли позволить себе лишь узкие пурпурные полосы на тунике — angusticlavia. Солдатской тунике предписывалось быть короче гражданской.

В настоящее время так называют прямую, неразъёмную спереди одежду, чаще всего без воротника, с рукавами или без них, с одним или двумя боковыми разрезами. Длина разная, но всегда ниже линии бёдер.

Галерея

См. также 

 Строфион

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Одежда Древнего Рима
Женская одежда